het personage Pulcinella uit de Commedia dell'arte.
 Pulcinella, een ballet van Igor Stravinsky
 kamerorkest Pulcinella, een kamerorkest te Utrecht.